C20H36O2 – formula molecolare dell'acido eicosadienoico
C20H36O2 – formula molecolare dell'acido flomico

Formule molecolari